

Patronyme 

 Abel Youmbi, député de l'assemblée nationale du Cameroun ;
 Emile Youmbi, artiste plasticien camerounais ;
 Hervé Youmbi (né en 1973), artiste camerounais ;
 Jacob Youmbi E'pandi (né en 1994), footballeur camerounais.